Harder Than It Looks — шестой студийный альбом канадской рок-группы Simple Plan, выпущенный 6 мая 2022 года. Это первая запись за шесть лет после выпуска Taking One for the Team (2016) и первый альбом без басиста Дэвида Дерозье, покинувшего группу в связи с обвинениями в сексуальном домогательстве.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы 2022 года
Альбомы Simple Plan
Альбомы поп-панка
Альбомы панк-рока
Поп-рок-альбомы